La Fuente Barmaley (en ruso: фонтан Бармалей) también conocida como la "Ronda de los niños" (en ruso: Детский хоровод) es un conjunto escultórico de la ciudad de Volgogrado (antes llamada Stalingrado), frente al Museo de la Defensa de Tsaritsyn primer nombre de la ciudad, en Rusia. En el año 2013 fue reinaugurada y coexisten dos réplicas de la escultura, una cerca de la "fábrica de Gerhard", imitando la fuente destruida, sobre la base de  la famosa foto de Emmanuel Ievzerikhine, y la otra en la plaza de la estación en Volgogrado, inspirada en la original pero diferente.

En una escena de la película Enemigo a las puertas de 2001, basada en la Batalla de Stalingrado, aparece representada la fuente.

Galería de imágenes

Véase también
 Volgogrado (Stalingrado)
 Fuente
 Monumento

Referencias

Fuentes de Rusia
Volgogrado
Réplicas
Arquitectura de Rusia del siglo XX
Arquitectura de 1930
Esculturas de Rusia del siglo XX
Esculturas de 1930
Unión Soviética en 1930